Самуил Шуллам (2-я половина XVI века) — испанский врач и еврейский историк.

Биография 
Происходил от испанских евреев. Штейншнейдер называет его каирским врачом. После многих приключений Шуллам прибыл в Константинополь, где ему была оказана материальная поддержка некой Киерой (Грасия Мендес?).

Труд по еврейской истории 
В Константинополе на средства Киеры он опубликовал в 1566 году, или, скорее, обработал «Книгу родословных» («Juchasin», 1498) авторства Авраама Закуто, опустив описание изгнания евреев из Испании, но прибавив:
 хронику на основании арабских и латинских источников,
 ряд вставок, как послание Шериры и др. ;
 еврейский перевод труда Иосифа Флавия «Contra Apionem».
Последнее дополнение опубликовано И. Бёмером (Boehmer) под заглавием «קדמות היהודים» (Лык, 1858) и Филипповским (1868).

Примечания 

Персоналии Испании XVI века
Медики XVI века
Историки XVI века